Lebjazsjei járás, közigazgatási egység Oroszország Kirovi területén
 Lebjazsjei járás, közigazgatási egység Oroszország Kurgani területén